Бранка Стрмац је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || Гошћа на забави
|-
| 1961. || Игре на скелама || Гошћа на вечери
|-
| 1962. || Рана јесен || Професорка
|-
| 1964. || Лито виловито || Хани
|-
| 1964. || Ноктурно у Гранд хотелу (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || Све саме варалице (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || Пред сваким прагом (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || Мртво слово (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Човик од свита || Конобарица
|-
| 1965. || Један и три (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Адам и Ева (ТВ филм) || Дама
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Жена пред излогом
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Пут у рај || Гђа с црним шеширом
|-
| 1970. || Мејаши || Жена 3
|-
| 1970. || Колиње (ТВ филм) || Жена 3
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Реакционари (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Гђа испред Витековог уреда
|-
| 1984. || -{Nadia}- (ТВ филм) || Саветник 3
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија)|| Госпођа Мелита
|-
| 1988. || Експеримент професора Хинчића (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || -{Intrigue}- (ТВ филм)|| 
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека (ТВ филм) || Тинка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || -{The Little Flying Bears}- (ТВ серија)|| /
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир || глас
|}

Спољашње везе 
 

Хрватске глумице
Југословенски глумци